Александер Исак (; ) — шведский футболист, нападающий английского клуба «Ньюкасл Юнайтед» и национальной сборной Швеции.

Клубная карьера 
Исак родился в шведском городе Сольна, ныне находящемся в составе столичного Стокгольма, в семье выходцев из Эритреи. С 6 лет находился в системе АИКа. 28 февраля 2016 года дебютировал на поле в поединке Кубка Швеции против «Тенхульта», выйдя на замену на 75 минуте. 7 апреля 2016 года в поединке шведского чемпионата против «Эстерсунда» вышел на поле в основном составе и забил свой первый мяч в карьере в возрасте 16 лет и 199 дней, что позволило стать ему самым молодым автором гола в шведской истории. 3 мая 2016 года подписал с АИКом профессиональный контракт до конца сезона 2018 года. В конце апреля в прессе появилась информации об интересе к игроку со стороны английского клуба «Лестер Сити».

В начале 2017 года появилась информация об интересе к Исаку со стороны мадридского «Реала» и дортмундской «Боруссии». 23 января 2017 года Александер перешёл в дортмундскую «Боруссию», подписав контракт на 5,5 лет. Немецкий клуб заплатил АИКу 9 млн евро за переход игрока.

25 января 2019 года Исак был отдан в аренду нидерландскому клубу «Виллем II» до конца сезона 2018/19.

Карьера в сборной 
С 2015 года привлекался в юношеские сборные Швеции. 8 января 2017 года дебютировал за первую сборную: на 62-й минуте Исак вышел на замену в товарищеском матче с ивуарийцами. 12 января того же года форвард вышел в основном составе сборной в товарищеской игре со словаками и на 18-й минуте открыл счёт. Матч закончился разгромом соперников — 6:0.

Статистика

За клуб 
 За сборную

Матчи и голы за сборную 
''

Итого: 2 матча / 1 гол; 1 победа, 0 ничьих, 1 поражение.

Достижения 
«Реал Сосьедад»
 Обладатель Кубка Испании: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Ньюкасл Юнайтед»
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»